Francja:
 Oberhoffen-lès-Wissembourg – miejscowość
 Oberhoffen-sur-Moder – miejscowość

Zobacz też:
 Oberhofen
 Oberhöfen